Meiji es un término que puede referirse a:
Emperador Meiji, Mutsuhito, emperador de Japón.
Era Meiji, período en la historia de Japón durante el cual reinó el Emperador Meiji;
Meiji, dibujante de historietas argentino.
Restauración Meiji, revolución ocurrida en Japón entre 1866 y 1869.